Агава нитеносная () — суккулент, вид рода  семейства .

Ботаническое описание

Морфология 
Листья тонкие (2—4 см), длиной 15—30 см, матово-зелёные с узким белым окаймлением. Образуют рыхлые розетки диаметром 50—60 см. На конце каждого листа имеется коричневая колючка, которая со временем сереет. Особенностью этого вида являются отделяющиеся сухие волокна по краям листьев.

Размножение 
Семенами и боковыми побегами.

Природный ареал 
Мексика

Подвиды 
 Agave filifera subsp. filifera
 Agave filifera subsp. microceps
 Agave filifera subsp. multifilifera
 Agave filifera subsp. schidigera

Примечания

Литература 
 «Всё о суккулентах» Рой Макклистер, Москва, 2007.

нитеносная
Флора Северной Америки
Суккуленты
Комнатные растения